Knoke ist der Familienname folgender 

Personen:

 Albert Knoke (1896–1960), deutscher Maler
 Friedrich Knoke (1844–1928), deutscher Altphilologe, Heimatforscher 
 Gary Knoke (1942–1984), australischer Hürdenläufer und Sprinter

 Michael Knoke (1968–2010), deutscher Schriftsteller
 Paul Knoke (1874–1963), deutscher Jurist
 Thomas Knoke (* 1965), deutscher Forstwissenschaftler
 Wilhelm Knoke (1866–1925), deutscher Arzt und Parlamentarier

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Knoke (Iowa)

Siehe auch:
 Knocke
 Knokke